1082 Pirola – asteroide della fascia principale

Persone 
 Pirola – cognome italiano
 Araldo Pirola (1928) – ex calciatore italiano
 Carlo Pirola – compositore italiano
 Giovanni Pirola (1946) – ex calciatore italiano
 Lorenzo Pirola (2002) – calciatore italiano